Я́шкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Яшкин, Алексей Михайлович (род. 1965) — советский и российский хоккеист и спортивный функционер.
 Яшкин, Артём Александрович (род. 1975) — украинский футболист.
 Яшкин, Валерий Константинович (1940—1997) — советский эстрадный музыкант.
 Яшкин, Виктор Алексеевич (1951—2020) — советский и российский промышленный деятель.
 Яшкин, Григорий Петрович (1922—2003) — российский военный деятель, генерал-полковник.
 Яшкин, Дмитрий Алексеевич (род. 1993) — чешский хоккеист.
 Яшкин, Игорь Павлович (род. 1966) — российский бард.
 Яшкин, Михаил Алексеевич (род. 1993) — чешский хоккеист.
 Яшкин, Сергей Леонидович (род. 1965) — Герой Российской Федерации, командир Пермского СОБРа.

См. также 
 
 Яшкино
 Яшкинский